Влади́мирский уе́зд — административная единица Владимирского наместничества и Владимирской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1778—1929 годах. Уездный город — Владимир.

География 

Уезд был расположен в центральной части Владимирской губернии. Граничил с Юрьевским и Суздальским уездами на севере, Ковровским на востоке, Покровским на западе и Судогодским на юге. По площади уезд занимал территорию в 2 402,5 вёрст² (2 734,1 км²). В 1926 году после ликвидации Суздальского и Судогодского уездов площадь уезда составляла 6717 км².

Располагался на части территорий современных Суздальского, Камешковского, Судогодского, Собинского и Юрьев-Польского районов Владимирской области.

История 
Владимирский уезд известен с допетровских времён. 

Владимирский уезд, как более мелкая административно-территориальная единица был образован в 1778 году в составе Владимирского наместничества (с 1796 — Владимирской губернии).

В 1924 году в состав уезда вошли оставшиеся волости упразднённого Суздальского уезда. В 1926 году к уезду присоединена часть территории расформированного Судогодского уезда.

В 1929 году уезд был расформирован, на его территории образованы Владимирский, Ставровский, Суздальский и частично Судогодский районы в составе Владимирского округа вновь образованной Ивановской Промышленной области.

Население 
По переписи 1897 года в уезде было 160 996 жителей (76 777 мужчин и 84 219 женщин). По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 325 693 человек, из них городское — 72 864 человек.

Административное деление 

В 1890 году в состав уезда входило 28 волостей

К 1898 году в составе уезда осталось 22 волости, были упразднены волости Бабаевская (вошла в состав Кузнецовской), Жереховская (в состав Ставровской), Красносельская (в состав Слободской), Кусуновская (в состав Погребищенской), Михалковская (в состав Давыдовской), Патакинская (в состав Лаптевской). Волостное правление Кузнецовской волости перенесено в село Бабаево, Одерихинской волости — в деревню Рукав.

В 1926 году после присоединения части территорий упразднённых Суздальского и Судогодского уездов и укрупнения волостей уезд делился на 17 волостей:

Населённые пункты 
По переписи 1897 года наиболее крупные населённые пункты уезда:

Экономика 
Уезд принадлежал к числу малопромышленных; главное занятие жителей — хлебопашество. В 1883 году в уезде располагалось 5 фабрик (из них одна бумагопрядильная и четыре ткацких) и два красильных заведения. Одна из фабрик товарищества Собинской мануфактуры имела в 1885 году 2 тыс. чел. рабочих (из них 183 малолетних). При фабрике школа, больница и аптека. Миткалевоткацкая фабрика товарищества Лемешенской мануфактуры имела более 800 рабочих. Ставровская мануфактура Бажанова производила суровый миткаль; рабочих на ней более 700 чел. По исчислению земства в 1882 году рабочих на всех фабриках и заводах было 3415 чел.

Примечания

Ссылки 
 
 Список населённых мест Владимирского уезда
 Старые карты Владимирского уезда
 Старый уезд Владимирский — волости и станы, границы

Уезды Владимирской губернии